Пальчиков — русская фамилия; имеет женскую форму .  

 Известные носители 
 Пальчиков, Владимир Иосифович (1936—2019) — русский и советский поэт и переводчик, основатель палиндромической сонетики.
 Пальчиков, Евгений Андреевич (род. 1968) — российский толкатель ядра.
 Пальчиков, Николай Евграфович (1838—1888) — русский фольклорист, собиратель народных песен. 
 Пальчиков, Павел Иванович (1905—1990) — советский военачальник, гвардии полковник.
 Пальчиков, Сергей Прокофьевич (1909—1944) — старший сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Пальчиков, Филипп Петрович (1682—1744) — русский кораблестроитель, сподвижник Петра I, корабельный мастер, полковник, статский советник.



См. также 
 Пальцев
 Пальцево